El término Marulanda puede referirse al apellido de una persona o a una localidad o municipio.

Personas 
 Manuel Marulanda (Tirofijo), alias de Pedro Antonio Marín, comandante de la guerrilla colombiana de las FARC;
 Carlos Arturo Marulanda, político y empresario colombiano;
 Víctor Marulanda, exfutbolista colombiano;
 Iván Marulanda, economista y político colombiano;
 Lina Marulanda, modelo y presentadora colombiana;
José Alberto Marulanda, médico torturado venezolano;
 Shirley Marulanda, actriz colombiana.

Lugares 
 Marulanda, es un municipio del departamento de Caldas, Colombia y
 Marulanda, el lugar ficticio en que está ambientada la novela Casa de campo, de José Donoso.